El College Basketball Invitational 2008 fue la primera edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2008 ni en el National Invitation Tournament 2008. Se celebró entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2008, y el primer campeón fue la Universidad de Tulsa.

New Mexico State rechazó la invitación para participar en el CBI por razones económicas. Alabama, Seton Hall, Texas Tech, y Wake Forest dijeron no a las invitaciones por diferentes motivos.

Cuadro final 

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2008
National Invitation Tournament 2008

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2008
College Basketball Invitational